El quilate es una unidad de masa empleada en joyería (representa una masa de 200 miligramos (0,2 gramos), por tanto 5 quilates es igual a 1 gramo). El término también puede referirse a:

 Paco Quílez, Quilate (1912-1973), periodista deportivo español;
 Quilate (MC) (Enrique Jiménez) (1979-), roquero español;
 El nombre común de la semilla de la algarroba, Ceratonia siliqua (en la antigüedad las semillas de este fruto fueron el patrón original del quilate —la unidad de masa utilizada en joyería— para pesar gemas y joyas debido al tamaño y peso notoriamente uniformes de las semillas). De su nombre griego, keration, proviene el nombre del quilate.